Реттвік (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Реттвік — місто у Швеції, у лені Даларна.